Sentinel Island kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Sentinel Island (ö i Australien), Tasmanien,

Kenya 

 Sentinel Island (ö i Kenya), Siaya, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kenyaförgreningar